Fanfulla da Lodi – condottiero italiano vissuto fra XV e XVI secolo
 Il Fanfulla – quotidiano fondato a Firenze nel 1870 e attivo a Roma dal 1871 al 1899
 Fanfulla della domenica – supplemento settimanale politico e letterario del quotidiano Il Fanfulla, pubblicato dal 1879 al 1919
 Fanfulla – periodico della comunità italiana e italo-brasiliana in Brasile e America meridionale, attivo dal 1893 al 2014
 Associazione Sportiva Dilettantistica Fanfulla – società di calcio della città di Lodi
 Associazione Sportiva Ginnastica Fanfulla 1874 – società di ginnastica e scherma della città di Lodi
 Nuova Atletica Fanfulla Lodigiana – società di atletica leggera della città di Lodi
 Fanfulla – varietà di frumento creata dall'agronomo italiano Nazareno Strampelli
 Fanfulla, pseudonimo di Luigi Visconti (1913-1971) – attore italiano
 Fanfulla da Lodi – canzone goliardica italiana
 Fanfulla da Lodi – film italiano del 1940
 Fanfulla – circolo ARCI sito a Roma, nel quartiere pasoliniano del Pigneto